Die CIB Egyptian Squash Open 2019 fanden vom 25. Oktober bis 1. November 2019 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2019/20 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Damen statt.

Vorjahressieger war Karim Abdel Gawad, der das Turnier erneut gewann. Im Finale bezwang er den Weltranglistenersten Ali Farag mit 11:6, 11:8 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 48 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Moustafa El Sirty und Yahya Elnawasany einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 185.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2019/20